Maracaibo – città del Venezuela
 Maracaibo – singolo di Lu Colombo del 1981
 Maracaibo – film di Cornel Wilde del 1958
 Classe Maracaibo – classe di navi da sbarco per mezzi corazzati (Landing Ship Tank -LST) della Royal Navy
 Lago di Maracaibo – lago del Venezuela